Расавка — название населённых пунктов на Украине:

 Расавка — село в Лещинском сельском совете Кагарлыкского района Киевской области.
 Расавка — село в Расавском сельском совете Кагарлыкского района Киевской области.